El Canelo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Canelo, Michoacán de Ocampo, La Huacana, 
 El Canelo, Chiapas, San Fernando, 

Robotskapade Mexikoförgreningar